Een huidkenmerk.
Sproet (huidkenmerk), opeenhoping van pigment op de huid.
Een film
Sproet (film), een Duitse film.
Sproet 2, de opvolger van de film Sproet.